In 2005 werd het 75ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 29 januari tot 29 juni. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat ASA beide won was er geen finale nodig om de titel.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met de beste notering in de competitie. 

Geen finale om de titel nodig omdat ASA beide fases won.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met de beste notering in de competitie.

Finale
In geval van gelijkspel wint de club met de beste prestatie in de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2005